13-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 2004—2005 годах. Чемпионом в третий раз подряд стало московское Динамо.

Участники 
 Арбат (Москва)
 ВИЗ-Синара (Екатеринбург)
 Геолог (Новый Уренгой)
 Дина (Москва)
 Динамо (Москва)
 Локомотив-УПИ-ДДТ (Екатеринбург)
 Норильский никель (Норильск)
 Спартак (Москва)
 Спартак-Щёлково (Щёлково)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 Тюмень (Тюмень)
 ЦСКА (Москва)

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки по версии АМФР

Ссылки 
 FutsalPlanet

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2004 году
Чемпионаты России в 2005 году
Футбол в России в 2004 году
Футбол в России в 2005 году